Matcherna i Grupp D i världsmästerskapet i fotboll för damer 2007 spelades från 12 till 20 september 2007.

Tabell

Matcher

Nya Zeeland mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=NZL-BRA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 12 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Daniela Cristiane Marta Renata Costa
|arena    = Wuhan Sports Centre Stadium
|spelplats= Wuhan
|publik   = 50800
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=CHN-DEN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 12 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Li Jie Bi Yan Song Xiaoli 
|mål2     =  Anne Dot Eggers Nielsen Cathrine Paaske Sørensen
|arena    = Wuhan Sports Centre Stadium
|spelplats= Wuhan
|publik   = 50800
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=DEN-NZL
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 15 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Katrine Pedersen Cathrine Paaske Sørensen 
|mål2     = 
|arena    = Wuhan Sports Centre Stadium
|spelplats= Wuhan
|publik   = 54000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Kina

{{Resultat med trupp|id=BRA-CHN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 15 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Marta Cristiane 
|mål2     = 
|arena    = Wuhan Sports Centre Stadium
|spelplats= Wuhan
|publik   = 54000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=CHN-NZL
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Li Jie Xie Caixia 
|mål2     = 
|arena    = Tianjin Olympic Center Stadium
|spelplats= Tianjin
|publik   = 55832
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=BRA-DEN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 september 2007
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Pretinha 
|mål2     = 
|arena    = Yellow Dragon Stadium
|spelplats= Hangzhou
|publik   = 43817
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp D